Die Abkürzung JVT steht für:
 Joint Video Team (ITU-T)
 Java Vision Toolkit
 Joint Verification Team

JvT steht für:
 JvT, ein homosexueller Patient Sigmund Freuds, der zwischen 1907 und 1911 in Behandlung war; JvT bezeichnet in der Psychoanalyse die entsprechende Fallstudie Freuds

Siehe auch:
 JVTOS

Abkürzung